Rußhütte ist der Ortsname von

 Rußhütte (Auerbach in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Rußhütte (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Rußhütte (Saarbrücken), Ortsteil der Stadt Saarbrücken